Ottey ist der Familienname folgender Personen:

 Merlene Ottey (* 1960), slowenische Sprinterin jamaikanischer Herkunft
 Milton Ottey (* 1959), kanadischer Hochspringer jamaikanischer Herkunft